Friedrich von Walsee ist der Name folgender Personen:

* Friedrich II. von Walsee († 1355), Burggraf zu Enns
 Friedrich III. von Walsee († vor 1362), Hauptmann in Steiermark, Schenk und Truchsess der Steiermark
 Friedrich V. von Walsee († ~1373), Landeshauptmann der Steiermark, Landmarschall von Österreich
 Friedrich VI. von Walsee († 1408), Landmarschall von Österreich, Landeshauptmann der Steiermark